Придорожный сельский округ

Краснодарский край 

 Придорожный сельский округ Каневского района

Рязанская область 

 Придорожный сельский округ Сасовского района